Política: Regne (entitat política), territori governat per un rei
 Biologia: 
 Regne (biologia), categoria taxonòmica utilitzada en la classificació dels éssers vius
 Regne animal.
 Regne florístic.